Venecija može značiti:

 Venecija, grad u Italiji.
 Mletačka Republika, naziv grada-države čije je središte bio današnji talijanski grad Venecija, a koja je postojala od 9. stoljeća do 1797. godine.
 Pokrajina Venecija, jedna od 7 pokrajina talijanske regije Veneto.